Tripartite peut faire référence à : 
 le pacte Tripartite, signé à Berlin le , établit l'axe Rome-Berlin-Tokyo de la Seconde Guerre mondiale ;
 la classe Tripartite, une classe de chasseurs de mines destinée aux marines ; militaires belge, française et néerlandaise ;
 le programme européen Tripartite, une formation scientifique, technique et linguistique triculturelle ;
 la tripartite, institution économique et sociopolitique au Luxembourg ;
 l'anthropologie tripartite est une conception théologique définie par les trois entités spiritus, anima, corpus.

Voir aussi